Troedovoje (district Sol-Iletski), plaats in het district Sol-Iletski van de Russische oblast Orenburg 
 Troedovoje (district Tasjlinski), plaats in het district Tasjlinski van de Russische oblast Orenburg
 Troedovoje (kraj Primorje), plaats in de Russische kraj Primorje
 Troedovoje (oblast Amoer), plaats in de Russische oblast Amoer
 Troedovoje (oblast Sachalin), plaats in de Russische oblast Sachalin
 Troedovoje (oblast Saratov), plaats in de Russische oblast Saratov